

События 
 Консулы Флавий Иоанн, Флавий Варан и (на Западе) имп. Авит.
 Рицимер при поддержке сената поднял восстание. 6 октября — После непродолжительного сопротивления Авит отрёкся от власти. Рецимер разрешил ему стать епископом в Плаценции. Авит попытался укрыться в Галлии от сената, но по дороге умер от моровой язвы. Рицимер получил от сената титул патриция римлян.
 Рикиарий, король свевов, разгромлен везеготами Теодориха в битве на реке Ульбия. Союзники Теодориха — Гнудиух и Гильперик, короли бургундов. Рикиарий бежал, пленён и убит.
 Теодорих поставил над свевами своего клиента Агривульфа из рода варнов.
 Захват Капуи вандалами. Вандалы нападают на Грецию и Далмацию и угрожают Константинополю.
 Эфталиты изгнаны из Индии.
 Табгачи заняли Хами.
 456—479 — 21-й император Японии Юряку.

Родились 
 Севир Антиохийский, антиохийский патриарх (512 — 518 годы), основатель ереси северианства.

См. также